Abrevierea CIA se poate referi la:

 Central Intelligence Agency
 Comité International d'Auschwitz
 Confédération Internationale des Accordéonistes
 Confédération Internationale de l'Agriculture
 Conseil International d'Alimentation
 Conseil International des Archives
 Certified Internal Auditor
 Aeroportul Ciampino (Codul IATA)
 Computer Information Agency

Acronime de trei litere
Dezambiguizare